

Административно-территориальное устройство 

Согласно Конституции Республики Алтай, регион делится на 1 город республиканского значения и 10 районов (аймаков), состоящих из населённых пунктов.

Город республиканского значения:
 город Горно-Алтайск;
Районы (аймаки):
 Кош-Агачский район (аймак);
 Майминский район (аймак);
 Онгудайский район (аймак);
 Турочакский район (аймак);
 Улаганский район (аймак);
 Усть-Канский район (аймак);
 Усть-Коксинский район (аймак);
 Шебалинский район (аймак);
 Чемальский район (аймак);
 Чойский район (аймак).

Согласно Закону Республики Алтай «Об административно-территориальном устройстве Республики Алтай», субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы: 1 город, 10 районов (аймаков) и входящие в их состав 91 сельское поселение.

Муниципальное устройство 
В рамках муниципального устройства республики, в границах административно-территориальных единиц Республики Алтай образованы 102 муниципальных образования:
 1 городской округ,
 10 муниципальных районов, которые включают
 91 сельское поселение.

Районы и город

Сельские поселения 
В состав районов Республики Алтай в границах соответствующих административно-территориальных единиц (сельских поселений) создано одноимённое 91 муниципальное образование в статусе сельского поселения. Они объединяют 246 сельских населённых пунктов, в том числе 216 сёл и 30 посёлков.

Кош-Агачский район

Майминский район 

 Законом Республики Алтай от 31 марта 2015 года № 12-РЗ, муниципальные образования Верх-Карагужинское сельское поселение и Майминское сельское поселение преобразованы путём их объединения в муниципальное образование Майминское сельское поселение с административным центром в селе Майма.

Онгудайский район

Турочакский район

Улаганский район

Усть-Канский район

Усть-Коксинский район

Чемальский район

Чойский район

Шебалинский район 

Административные центры указаны жирным шрифтом

История

До 1922 года 
До 1917 года территория нынешней Республики Алтай входила в состав Бийского уезда Томской губернии. 17 июня 1917 года из Томской губернии была выделена Алтайская губерния, куда вошёл Бийский уезд.

7 марта 1918 года состоялся учредительный Горно-Алтайский краевой съезд инородческих и крестьянских депутатов, на котором тайным голосованием было принято решение о выходе Горного Алтая из состава Бийского уезда и образовании Каракорум-Алтайского округа с временным центром в селе Улала. 30 декабря того же года постановлением земского отдела министерства внутренних дел Сибирского временного правительства был образован Каракорумский уезд в составе Алтайской губернии. В январе 1920 года, после изгнания с Алтая белых, территория уезда была вновь включена в состав Бийского уезда Алтайской губернии.

13 апреля 1920 года (по другим данным 14 сентября) Алтайский губревком принял постановление об утверждении Каракорумского уезда в старых границах, переименовав его в Горно-Алтайский уезд (центр — село Шебалино). В состав новообразованного Горно-Алтайского уезда вошли Абайская, Айская, Бешпельтирская, Горно-Онгудайская, Имеринская, Ининская, Катандинская, Кош-Агачская, Ново-Дмитриевская, Паспаульская, Песчанская, Салдамская, Туэктинская, Уймонская, Улаганская, Улалинская, Усть-Канская, Чемальская, Чергинская, Чибитская и Шебалинская волости.

23 марта 1921 года (по другим данным 17 февраля) это решение своим постановлением утвердил Сибревком. Этим же решением к Горно-Алтайскому уезду были присоединены тяготеющие к нему в экономическом отношении четыре волости Бийского уезда: Черно-Ануйская, Сарасинская, Куяганская и Алтайская. Административный центр уезда из села Шебалина был перенесён в село Алтайское.

1922—1924 годы 
Ойротская автономная область с центром в Улале была образована постановлением Президиума ВЦИК 1 июня 1922 года. В область первоначально входило 24 волости:
 переданные из бывшего Горно-Алтайского уезда Алтайской губернии:

 переданные из Бийского уезда Алтайской губернии:
 Верх-Бийская
 Лебедская
 Успенская
 Ыныргинская

4 мая 1923 года административно-территориальное деление автономной области было пересмотрено. Вместо 24 волостей было создано 10.

16 сентября 1924 года на заседании Ойротского облисполкома укрупнённые волости области были переименованы в аймаки.

1925—1936 годы 
25 мая 1925 года в результате административной реформы Ойротская автономная область, как самостоятельная административно-территориальная единица, вошла в состав Сибирского края РСФСР. 27 февраля 1928 года постановлением ВЦИК село Улала было преобразовано в город.

К 1 июля 1930 года Ойротская АО включала 10 аймаков:

30 июля 1930 года Ойротская автономная область вошла в состав новообразованного Западно-Сибирского края.

10 мая 1931 года в состав Усть-Канского аймака области вошли Бело-Ануйский, Каракольский, Мариинский, Усть-Кучинский и Усть-Мутинский сельсоветы Солонешенского района Западно-Сибирского края. 23 июня 1932 года город Улала был переименован в Ойрот-Туру.

10 апреля 1933 года был переименован ряд аймаков: Лебедский аймак стал называться Турачакским, Уймонский — Усть-Коксинским (центр аймака был перенесён из Катанды в Усть-Коксу), Улалинский — Ойрот-Туринским, Успенский — Чойским, Чемальский — Эликманарским (центр аймака был перенесён из Чемала в Эликманар).

1937—1962 годы 
28 сентября 1937 года Западно-Сибирский край был разделён на Новосибирскую область и Алтайский край. В состав последнего вошла Ойротская АО.

На 1 июля 1945 года административно-территориальное деление Ойротской АО имело следующий вид:

7 января 1948 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ойротская АО была переименована в Горно-Алтайскую АО, а её столица в город Горно-Алтайск. Одновременно Ойрот-Туринский аймак переименован в Майминский.

16 апреля 1952 года в состав Усть-Канского аймака был передан Коргонский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 28 сентября 1956 года был ликвидирован Чойский аймак, путём включения его территории в состав Майминского аймака.

1962—1991 годы 
30 марта 1962 года Эликманарский аймак был присоединён к Майминскому.

1 февраля 1963 года прошла всесоюзная реформа административного деления. Вместо аймаков были образованы 6 сельских районов:
 Кош-Агачский (центр — село Кош-Агач),
 Майминский (центр — село Майма),
 Онгудайский (центр — село Онгудай),
 Турочакский (центр — село Турочак),
 Улаганский (центр — село Усть-Улаган),
 Усть-Канский (центр — село Усть-Кан).

Реформа низового административно-территориального деления оказалась неэффективной, поэтому в 1964 году начался возврат к старой системе районного деления.

4 марта 1964 года путём выделения из Усть-Канского района был восстановлен Усть-Коксинский район. 13 января 1965 года из частей Онгудайского и Майминского районов был образован Шебалинский район. 20 октября 1980 года на был образован Чойский район, путём выделения из Майминского района.

На 1 января 1986 года административно-территориальное деление Горно-Алтайской АО имело следующий вид:

25 октября 1990 года на третьей внеочередной сессии Горно-Алтайского областного совета народных депутатов была принята декларация, провозгласившая государственный суверенитет Горно-Алтайской Автономной Советской Социалистической Республики.

С 1991 года 
3 июля 1991 года Горно-Алтайская АССР вышла из состава Алтайского края и была образована Горно-Алтайская Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР. 5 февраля 1992 года Горно-Алтайская ССР была преобразована в Республику Горный Алтай, а 7 мая того же года переименована в Республику Алтай.

26 августа 1992 года, путём выделения из Шебалинского района, был вновь образован Чемальский район.

В ходе муниципальной реформы 2006 года административно-территориальное деление Республики Алтай не претерпело заметных изменений.

См. также 
 Городские населённые пункты Республики Алтай
 Населённые пункты Республики Алтай
 Сельские поселения Республики Алтай

Литература 
 Справочник административно-территориальных изменений на Алтае. 1917—1980. — Бар- наул : Алт. кн. изд-во, 1987. — 358, [2] с.
 Справочник административно-территориальных изменений в Алтайском крае, 1981—2001 / Адм. Алт. края. Упр. арх. дела Адм. Алт. края; [отв. ред. Н. И. Разгон]. — Барнаул, 2002. — 339 с. : карты.

Примечания

Ссылки 
 Коды ОКАТО Республики Алтай на 31 марта 2009 года

География Республики Алтай